Naab peut désigner :

 une rivière de Bavière, affluent du Danube ;
 un artiste de musique électronique français ;
 un terme désignant quelqu'un "d'idiot", de "puéril" ou encore de "stupide", pouvant être comparé au terme "baka".